Кирилл Иванович Колупаев (10 марта 1919 — 8 июня 1992) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родился в 1919 году в селе Усяты (сейчас — территория города ). Член ВКП(б) с 1943 года.

Участник Великой Отечественной войны. С 1946 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1946—1979 гг. — директор свекловодческого колхоза «Чистюньский» Топчихинского района Алтайского края, директор треста племенных и семеноводческих свекловодческих совхозов Алтайского края.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 июня 1966 года присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР 7-го созыва.

Умер в Барнауле в 1992 году.

Ссылки 
 Колупаев

Депутаты Верховного Совета РСФСР 7-го созыва
Делегаты XXIII съезда КПСС